Антропов, Николай Николаевич — генерал-майор Российской империи